Kosina může být:

 Kosina (Polsko) – vesnice v Polsku
 Kosina (příjmení) – české příjmení
 Kosina (Kaznějovská pahorkatina) – 456,4 m vysoký vrchol v Kaznějovské pahorkatině, severně od Hromnice v okrese Plzeň-sever